Эми́ль Альбе́ртович Кире́ев (4 сентября 1973) — российский кинооператор.

Биография 
Эмиль Киреев родился 4 сентября 1973 года в Уфе.

Работал в таких фильмах, как «Кармелита», «Кармелита. Цыганская страсть», «И всё-таки я люблю…».

Ссылки 
 Эмиль Киреев в КИНО-ТЕАТРе
 

Кинооператоры России
Родившиеся 4 сентября
Родившиеся в 1973 году